Romulus est un nom propre d'origine latine qui désigne notamment :

Personnalités 
 Romulus, fondateur et premier roi de Rome.
 Romulus Silvius, onzième roi légendaire d'Albe la Longue.
 Valérius Romulus, fils de l'empereur romain Maxence (306-312), qui lui dédie le temple de Romulus, sur le Forum.
 Romulus Augustule, dernier empereur romain d'Occident.
 Romulus (fabuliste), pseudonyme d'un traducteur de Phèdre, célèbre au Moyen Âge (), comme traducteur et auteur de 80 fables ésopiques en prose et en latin barbare (cf. Isopets)
 Romulus d'Afrique († ?), martyr en Afrique avec Macrobe, Geminus, Marcel, Silvina, Carsique et Fructule ; saints des Églises chrétiennes célébrés le 18 février.
 Romulus et Conindrus († vers 450), ou Romule et Conindre, contemporains de saint Patrick, évêques successifs de l'île de Man ; célébrés le 28 décembre.
 Saint Romule († 730), abbé du monastère de Saint-Baudile (Nîmes), puis fuyant les Sarrasins, abbé de Saissy-les-Bois (Nivernais) ; célébré le 27 mars.
 Saint Romulus, martyr du  persécuté sous l'empereur Domitien ; à Fiesole, il est célébré le 6 juillet comme diacre et premier martyr de la cité.

Toponyme 

 Romulus, ville du Michigan ;
 Romulus, ville située dans l’État de New York ;
 Romulus, census-designated place située dans l’État de New York.

Astronomie 
 Romulus, lune externe de (87) Sylvia.
 Romulus, astéroïde en orbite autour du Soleil.

Fiction 
 Romulus, monde de la série Star Trek ;
 Romulus, super-vilain de l'univers de Marvel Comics ;
 Romulus, série télévisée italienne en  sortie en 2020.

Autres 
 Romulus, l'âne le plus grand du monde ;
 le Romulus, un vaisseau de ligne de 74 canons de la classe Téméraire de la Marine française ;
 Romulus est un genre de Coléoptère de la famille des Cerambycidae.

Notes et références